Alfonso di Trastámara, noto come Alfonso V d'Aragona (1396-1458) – re d'Aragona, di Valencia, di Sardegna, di Maiorca e di Sicilia
 Alfonso di Trastámara, noto come Alfonso XII di Castiglia (1453-1468) –  principe delle Asturie dal 1454 al 1462 e re di Castiglia dal 1465 al 1468